В парному розряді жіночого тенісного турніру Bausch & Lomb Championships 1986,що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Клаудія Коде-Кільш і Гелена Сукова виграли титул, у фіналі перемігши пару Габріела Сабатіні і Катрін Танв'є 6-2, 5-7, 7-6.

Сіяні пари 

 Клаудія Коде-Кільш /  Гелена Сукова (чемпіонки)
 Еліз Берджін /  Бетсі Нагелсен (чвертьфінал)
 Розалін Нідеффер /  Алісія Молтон (1-ше коло)
 Беттіна Бюнге /  Ева Пфафф (півфінал)

 Пола Сміт /  Шерон Волш-Піт (2-ге коло)
 Лорі Макніл /  Катрін Суїр (чвертьфінал)
 Зіна Гаррісон /  Кеті Ріналді-Стункел (2-ге коло)
 Габріела Сабатіні /  Катрін Танв'є (фінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Amelia Island Championships